Schukat ist der Familienname folgender Personen:

 August Schukat (1891–1977), ostpreußischer Mundartautor 
 Otto Schukat (1899–1954), deutscher Politiker (NSDAP)